Песма Евровизије 1994. било је 39. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 30. априла 1994. у Дворани Поинт театар у Даблину, главном граду Ирске. Био је то пети пут да је Ирска домаћин такмичења, односно друга година заредом да је Ирска организатор такмичења. Водитељи такмичења су били Синтија ни Мурчу и Гери Рајан. Представници Ирске Паул Херингтон и Чарли Мекгетиген су победили на такмичењу, освојивши тада рекордних 226 бодова (рекорд је важио до 1997). Био је ово последњи пут да је земља домаћин победила на такмичењу. Такође, било је ово последњи пут да се такмичење одржи у априлу.

Учесници 

25 земаља је учествовало на овом такмичењу. Елиминисани из пре-квалификационе рунде 1993. Естонија, Мађарска, Румунија и Словачка добиле су прилику да наступе по први пут на такмичењу. Њима су се придружиле и Литванија, Пољска и Русија. Италија је својевољно одустала од такмичења и није се вратила на такмичење до 1997, али због слабог резултата 1993. суспендоване су биле: Белгија, Данска, Израел, Луксембург, Словенија и Турска. Луксембург се није вратио на такмичење ни дан данас.

По први пут су се током гласања могли видети лица презентера гласова, што ранијих година није био случај.

Пољска је одмах на свом првом учешћу направила скандал, тако што је представница Едита Горнијак током генералне пробе песму делом певала на енглеском. Тада је важило правило да сви морају певати на свом матерњем језику. Само шест земаља је тражило дисквалификацију Пољске од 13 колико је требало да би била стварно дисквалификована. Дисквалификација Пољске се није десила, и тако је Пољска завршила на другом месту, што је и до данас њихов најбољи резултат.

После завршетка гласања, Ирска је победила освојивши 226 поена, дебитант Пољска је завршила на другом месту са 166 поена, док је Немачка завршила на трећем месту.

Резултати 
Земље означене у црвеном су искључене из такмичења 1995. године.

Извођачи који су учествовали раније

Гласање

Извори 

Песма Евровизије 1994.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1994.